Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es US Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Melanie Oudin–Jack Sock-kettős volt, amely már a második körben kiesett a versenyből a Szánija Mirza–Colin Fleming-párossal szemben. A tornát a Jekatyerina Makarova–Bruno Soares-duó nyerte meg, miután a fináléban – két mérkőzéslabdát is hárítva – 6–7(8), 6–1, [12–10]-re legyőzték a Květa Peschke–Marcin Matkowski-kettőst.

A kiemelés nélkül játszó Makarova és Soares az első körben a második kiemelt Lisa Raymond és a Mike Bryan párosát, a második körben a pályafutása utolsó mérkőzését játszó Kim Clijsterst és Bob Bryant, a következő fordulóban Anastasia Rodionovát és Jean-Julien Rojert, az elődöntőben pedig a hetedik kiemelt Lucie Hradecká–František Čermák-kettőst győzték le, tehát rendre náluk erősebb ellenfeleket múltak felül. Mindkét játékos először tudott Grand Slam-tornát nyerni, Makarova a 2010-es Australian Openen, oldalán a cseh Jaroslav Levinskývel már játszott egy döntőt vegyes párosban, de elveszítették, míg Soaresnek ez volt az első fináléja. Květa Peschke 2006 és 2010 után a harmadik vegyes páros döntőjét veszítette el a US Openen.

Kiemeltek

Főtábla 
 WC = szabadkártyások
 ALT = helyettesek
 w/o = az ellenfél visszalépett
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
 Eredmények

V